Golden Gate steht für:

 Golden Gate, Meerenge am Pazifik in den Vereinigten Staaten
 Golden Gate (Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten
 Golden Gate (Florida), Stadt im Collier County

Filme:
 Golden Gate (1981), US-amerikanischer Fernsehfilm
 Golden Gate (1994), US-amerikanischer Spielfilm

Weiteres:
 Golden Gate (Rose), Kletterrose (Kordes, 2005) 
 Golden Gate (Schiff), ein 1851 in Dienst gestellter Raddampfer
 Golden Gate (Club), ein Techno-Club in Berlin
 Golden Gate Award, ein Medienpreis
 Golden Gate Beach, Strand in Südwestaustralien
 Golden Gate Bridge, Hängebrücke bei San Francisco
Golden Gate Canyon, Schlucht im Yellowstone-Nationalpark
 Golden-Gate-Highlands-Nationalpark, Nationalpark in Südafrika
 Golden Gate Hotel in Las Vegas
 Golden-Gate-Klonierung, biochemische Methode zur Klonierung
 Golden Gate National Cemetery, Friedhof in den Vereinigten Staaten
 Golden Gate National Recreation Area, National Recreation Area bei San Francisco
 Golden Gate Park, Park in San Francisco
 Golden Gate Quartet, US-amerikanische Gospelband
 Golden Gate University, private Universität in San Francisco
 A. Schilling & Sons, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Golden Gate

Siehe auch:
 Goldenes Tor